Dompierre pode se referir a:
 Dompierre (Oise)
 Dompierre (Orne)
 Dompiere (Vaud)
 Dompierre (Vosges)

Desambiguações de topônimos